Okénko může být:

 malé okno
 filmové okénko – část filmového pásu s jedním obrázkem

v kultuře
 Okénko (divadelní hra) – divadelní hra Olgy Scheinpflugové
 Okénko (film) – český film z roku 1933, režie Vladimír Slavínský
 Okénko do nebe – český film z roku 1940, režie Zdeněk Hašler

ve sportu
Okénko – úniková cesta pro krále v rošádě

Související články 
 Okno (rozcestník)

Externí odkazy